Лагрене () — французская фамилия.

Известные носители:
 Лагрене, Ансельм Франсуа (1774—1832) — французский живописец, миниатюрист и рисовальщик.
 Лагрене, Жан-Жак Младший (1740—1821) — французский живописец.
 Лагрене, Луи-Жан-Франсуа Старший (1724—1805) — французский живописец.
 Лагрене, Мари Мельхиор Жозеф Теодор де (1800—1862) — французский дипломат.
 Лагрене, Варвара Ивановна (1812—1901) — фрейлина, жена Теодора де Лагрене.